The Business — песня диджея и продюсера Tiësto с вокалом Джеймса Белла.

В 2022 году на APRA Music Awards песня была номинирована за самую исполняемую международную работу.

Музыкальное видео 
Премьера музыкального видео, снятого Кристианом Бреслауэром состоялась на официальном канале Tiësto на YouTube 24 сентября 2020 года. В нём участвуют американские танцоры Кейси Фрей и Кайла Буллингс. По словам Джейсона Хеффлера из edm.com, «опьяняющая танцевальная интерпретация Фрея является фантастическим дополнением к преследующему звуковому чутью».

Обложка 
Обложка была сделана художником Виктором Скоррано.

Ремиксы 
Ремикс британского диджея и продюсера 220 Kid был выпущен 11 декабря 2020 года, премьера которого состоялась на канале Tiësto на YouTube. Существует также другая версия под названием «The Business Part II», которая является коллаборацией с американским хип-хоп рэпером/певцом Ty Dolla Sign, выпущенной 21 января 2021 года.

Форматы и релизы 
Digital download — Европа
 «The Business» — 2:44

Digital download — США
 «The Business» (Extended Mix) — 3:46
 «The Business» — 2:44

Digital download — 220 Kid Remix
 «The Business» (220 Kid Remix) — 3:19
 «The Business» — 2:44

Digital download — It’s Dynamite Remix
 «The Business» (It’s Dynamite Remix) — 1:17

Digital download — Part II
 «The Business Part II» — 2:44
 «The Business» — 2:44

Digital download — Part II (Clean Bandit Remix)
 «The Business Part II» (Clean Bandit Remix) — 3:04
 «The Business Part II» — 2:44
 «The Business» — 2:44

Digital download — SWACQ Remix
 «The Business» (SWACQ Remix) — 2:49

Digital download — Vintage Culture & Dubdogz Remix
 «The Business» (Vintage Culture & Dubdogz Remix) — 3:09

Digital download — Remixes
 «The Business» (Vintage Culture & Dubdogz Remix) — 3:09
 «The Business» (SWACQ Remix) — 2:49
 «The Business» (220 Kid Remix) — 3:19
 «The Business» (Sparkee Remix) — 3:02
 «The Business Part II» (Clean Bandit Remix) — 3:04
 «The Business Part II» — 2:44

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Песни 2020 года
Синглы 2020 года
Песни Tiësto
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии